Molekulska formula -{C11H10N2O2}- se može odnositi na:

 Tolimidon
 Vasicinon